Manes puede referirse a:

Personas 
 Manes, líder religioso persa del siglo III, fundador del maniqueísmo.
 Manés de Guzmán, un beato español.
 Facundo Manes, neurocientífico argentino.

Mitología 
 Manes, dioses de la mitología romana.
 Mane o Manes, legendario rey de Lidia en la mitología griega.

Otros 
 Manés, un idioma hablado en la isla de Man.
 Manes, banda de avantgarde-metal.
 Manes (modismo ecuatoriano), plural de "man".
 Maanes, banda de cumbia urbana.
 Manes Serie de Televisión, Serie Prime Video.